L'Associació Sindicat de Llogaters i Llogateres, coneguda habitualment com a Sindicat de Llogateres de Catalunya, o simplement Sindicat de Llogateres, és una associació catalana que defensa els drets dels llogaters, fundada i presentada el 12 de maig de 2017 al Casinet d'Hostafrancs, amb l'objectiu de fer front a l'increment dels preus del lloguer i l'especulació immobiliària.

Història 
La plataforma convocà una vaga de lloguers a partir de l'1 d'abril de 2020 per protestar davant de «la inacció del govern espanyol envers la manca de recursos de moltes famílies per poder pagar els lloguers durant la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19». L'endemà el govern anuncià un paquet de mesures per ajudar els llogaters: suspensió dels desnonaments per impagaments durant un total de sis mesos i la prorrogació de tots els contractes d'arrendament que finalitzaven durant l'estat d'alarma. Tot i això, l'associació va mantenir la vaga perquè consideraven que «les mesures eren insuficients».

L'associació va presentar una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya el 15 de juliol de 2020 per regular els lloguers. La proposta va tenir el suport de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú, Podem, la Candidatura d'Unitat Popular i un total de quatre-mil entitats més. Junts per Catalunya va presentar un total de vuit esmenes que van fer perillar la nova llei de regulació dels lloguers, però finalment sis d'elles van ser retirades.

La llei de regulació dels lloguers impulsada pel Sindicat de Llogateres va ser aprovada el 9 de setembre de 2020 després d'un acord d'última hora en què Junts per Catalunya retirà les esmenes presentades. La votació va rebre un total de 71 vots a favor (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Catalunya en Comú - Podem i la Candidatura d'Unitat Popular) i 63 en contra (Ciutadans, Socialistes - Units per Avançar, el Partit Popular, el PDeCAT i Demòcrates de Catalunya).

Un any després de l'aprovació de la llei 11/2020, els preus del lloguer havien baixat un 5,5% als municipis regulats a Catalunya el segon trimestre de l'any, segons dades de l'Agència de l'Habitatge, enfront de la baixada més moderada allà on els preus no estaven regulats, d'un 2,7%. En aquest període, una seixantena de municipis de més de 20.000 habitants l'havien aplicat amb l'objectiu de congelar els preus dels lloguers vigents de cara als nous contractes i abaixar els que estan per sobre del preu de l'índex de referència quan es renovin.

Referències

Enllaços externs 
 La Llogatera (2020)

Entitats de Catalunya
Habitatge
Moviment veïnal
Organismes de drets humans